Terekeka är ett län i Sydsudan.   Det ligger i delstaten Central Equatoria, i den sydöstra delen av landet,  kilometer norr om huvudstaden Juba. Huvudort är Terekeka. 

Omgivningarna runt Terekeka är huvudsakligen savann. Runt Terekeka är det mycket glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Savannklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är februari, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är augusti, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är juli, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är december, med  mm nederbörd.

Källor 

Indelningar i Central Equatoria